C25H40N7O19P3S – formula molecolare del Metilmalonil-coenzima A
C25H40N7O19P3S – formula molecolare del Succinil-coenzima A

Formule molecolari